Vârfurile ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vârfurile (Arad), Gemeinde im Kreis Arad
 Vârfurile (Prahova), Dorf im Kreis Prahova